A competição individual em pista normal do salto de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 foi disputada no Parque Olímpico de Whistler em 12 e 13 de fevereiro de 2010.

Medalhistas

Resultados

Qualificatória
A prova qualificatória ocorreu em 12 de fevereiro. 61 saltadores participaram do evento, dos quais dez estavam pré-classificados para a Primeira Fase por serem os melhores do ranking mundial.

 Atletas pré-classificados para a Primeira Fase.

Final

A fase final foi disputada em 13 de fevereiro.

Individual em pista curta